Polygyra deltoidea är en snäckart som först beskrevs av Simpson 1889.  Polygyra deltoidea ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
deltoidea